Žebříček IIHF 2020 je žebříček národních týmů v ledním hokeji sestavený Mezinárodní federací ledního hokeje pro rok 2020.

Žebříček mužských reprezentací 
Kvůli pandemii covidu-19 IIHF rozhodla o zrušení turnajů všech divizí Mistrovství světa v ledním hokeji 2020, přesto byly za rok 2020 do žebříčku přiděleny body. Body byly rozděleny na základě žebříčku IIHF 2019 a nasazení (umístění v turnajích v roce 2019) do turnajů v roce 2020. 

Například Británie dostala více bodů než výše postavená Francie, neboť Británie se měla v roce 2020 účastnit elitní skupiny mistrovství světa a Francie divize IA; Litva více než výše postavené Polsko, neboť Litva sestoupila v roce 2019 z divize IA a Polsko hrálo v roce 2019 divizi IB apod.

Externí odkazy 
 Žebříček IIHF 2020

Lední hokej v roce 2020